Die Saison 2006/2007 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 38. in ihrer Geschichte. 16 Mannschaften spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 30. Spieltag war automatisch Westdeutscher Meister 2007. Dies schaffte der TV Korschenbroich mit einer Bilanz von 46:14 Punkten.

In die Oberligen mussten mit der HG LTG/HTV Remscheid (Niederrhein), Mettmann-Sport (Niederrhein) und dem LTV Wuppertal (Niederrhein) drei Mannschaften absteigen.

Tabelle

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 LIT Nordhemmern/Mindenerwald
 TuS 82 Opladen
 HG LTG/HTV Remscheid
 Mettmann Sport

Absteiger aus der 2. Bundesliga
 LTV Wuppertal

Weblinks 
 http://www.westdeutscher-handball-verband.de Homepage des WHV
 http://www.handball-archiv.de/ Handball-Archiv

2006/07
Handballsaison 2006/07